I know se puede referir a:

I know (Drake Bell), nombre de la segunda pista del disco ¨It´s Only Time¨ de Drake Bell.

I know (Yui), nombre de la segunda pista del disco ¨It's happy line¨ de Yui.